Fère-en-Tardenois, commune française de l'Aisne 
 Fère-Champenoise, commune française de la Marne
 La Fère, commune française de l'Aisne

Patronyme 
 Aurelia Litsner De Fere (1835-1917), musicienne, chanteuse et professeure de chant franco-hongroise, épouse du suivant ;
 Eugène de Fère (1836-1892), auteur dramatique français.